La baronía de Bellpuig es un título nobiliario español creado en 1139 por el conde soberano de Barcelona y rey consorte de Aragón Ramón Berenguer IV a favor de Berenguer-Arnaldo de Anglesola, señor del castillo de Bellpuig.

Su denominación hace referencia al municipio de Bellpuig perteneciente a la provincia de Lérida, en la comarca del Urgel, Cataluña (España). 

Este título fue rehabilitado por el rey Alfonso XIII en 1922 a favor de Antonio de Bustos y Ruiz de Arana, que se convirtió en el vigésimo segundo barón de Bellpuig.

Barones de Bellpuig

Historia de los barones de Bellpuig

Berenguer-Arnaldo de Anglesola, I barón de Bellpuig.

Guillem II de Anglesola (1180-1236), II barón de Bellpuig.

Guillem III de Anglesola (f. en 1296), III barón de Bellpuig.

Guillem IV de Anglesola (f. en 1333), IV barón de Bellpuig.

Ramón de Anglesola y Pallars, V barón de Bellpuig, vizconde de Villamur.

Beatriz de Anglesola, VI baronesa de Bellpuig, vizcondesa de Villamur.

Hugo II Folch de Cardona (1330-1400), VII barón de Bellpuig, I conde de Cardona.
Casó con Beatriz Blanca de Berenguer de Aragón.

Hugo Folch de Cardona y Anglesola (1389-1410), VIII barón de Bellpuig, I barón de Almonacid
Casó con Francisca de Pinós. Le sucedió su hijo:

Ramón Folch de Cardona (1410-1460), IX barón de Bellpuig, barón de Linyola, barón de Calonge y de Utxafava.
Casó con Catalina de Centelles, hija de Francisco Gilabert de Centelles, I conde de Oliva. Le sucedió su hijo:

Hugo de Cardona (f. en 1463), X barón de Bellpuig.
Casó con Elfa de Perellós. Fue privado de sus señoríos por haber seguido al Príncipe de Viana.

Antonio Folch de Cardona (n. en 1435), XI barón de Bellpuig.

 Ramón Folch de Cardona-Anglesola (Ramón Folch de Cardona y Requesens) (1467-1522), XII barón de Bellpuig, I duque de Soma, I conde de Oliveto, Conte di Alvito (en Nápoles). Virrey de Nápoles desde 1509 hasta su muerte en 1522.
 Casó con Isabel Enríquez de Requesens, II condesa de Palamós, hija de Galcerán de Requesens, I conde de Palamós, y de Beatriz Enríquez, hija del II conde de Alba de Liste. Le sucedió su hijo:

 Fernando Folch de Cardona y Requesens († en 1571), XIII barón de Bellpuig, II duque de Soma, III conde de Palamós, II conde de Oliveto.
 Casó con Beatriz Fernández de Córdoba, IV duquesa de Sessa, hija de Luis Fernández de Córdoba, IV conde de Cabra, IV vizconde de Iznájar y de Elvira Fernández de Córdoba, II duquesa de Sessa, II duquesa de Terranova, II duquesa de Santángelo. Le sucedió su hijo:

 Luis Folch de Cardona y Fernández de Córdoba (1548-1574), XIV barón de Bellpuig, III duque de Soma, IV conde de Palamós, III conde de Oliveto. Soltero. Sin descendientes. Le sucedió su hermano:

 Antonio Fernández de Córdoba Folch de Cardona y Requesens (1550-1606), XV barón de Bellpuig, IV duque de Soma, V duque de Sessa, conde de Palamós, IV conde de Oliveto, conde de Avellino, conde de Trivento, III duque de Baena, VII conde de Cabra, Vizconde de Iznájar.
 Casó con Juana de Aragón, hija de Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Comares, y de Juana de Aragón Folch de Cardona, IV duquesa de Segorbe, IV duquesa de Cardona, condesa de Ampurias, condesa de Prades, marquesa de Pallars. Le sucedió su hijo:

 Luis Fernández de Córdoba Folch de Cardona Aragón y Requesens (1582-1642), XVI barón de Bellpuig, V duque de Soma, VI duque de Sessa, IV duque de Baena, VIII conde de Cabra, conde de Palamós, V conde de Oliveto, barón de Linyola, barón de Calonge, vizconde de Iznájar.
 Casó con Mariana de Rojas, IV marquesa de Poza
 Casó con Francisca Portocarrero, VI marquesa de Villanueva del Fresno. Sin descendientes de este matrimonio. Le sucedió, de su primer matrimonio, su hijo:

 Antonio Fernández de Córdoba Folch de Cardona Anglesola Aragón y Requesens (1600-1659), XVII barón de Bellpuig, VI duque de Soma, VII duque de Sessa, V duque de Baena, IX conde de Cabra, conde de Palamós, conde de Oliveto, IX vizconde de Iznájar, barón de Linyola, barón de Calonge.
 Casó con Teresa Pimentel y Ponce de León, hija de Antonio Alonso Pimentel y Quiñones, IX conde-duque de Benavente, conde de Luna, VI conde de Oliveto, etc. y de María Ponce de León de la casa ducal de Arcos. Le sucedió:

 Francisco María Fernández de Córdoba Folch de Cardona Anglesola Aragón y Requesens (1626-1688), XVIII barón de Bellpuig, VII duque de Soma, VIII duque de Sessa, VI duque de Baena, VIII duque de Terranova, VIII duque de Santángelo, X conde de Cabra, etc..
 Casó con Isabel Fernández de Córdoba y Figueroa, hija de Alfonso Fernández de Córdoba y Figueroa, V duque de Feria, V marqués de Priego, etc.. y de Juana Enríquez de Ribera, hija de los marqueses de Tarifa.
 Casó con Mencía Dávalos. Matrimonio anulado.
 Casó con Ana María Pimentel de Córdoba y Enríquez de Guzmán, VI marquesa de Tavora, II condesa de Villada.
 Casó con María Andrea de Guzmán y Zúñiga, hija de Manuel Luis de Guzmán y Manrique de Zúñiga, IV marqués de Villamanrique, marqués de Ayamonte y de Ana Dávila y Osorio, XI marquesa de Astorga. Le sucedió, de su primer matrimonio, su hijo:

 Félix María Fernández de Córdoba Cardona y Requesens (1654-1709), XIX barón de Bellpuig, VIII duque de Soma, IX duque de Sessa, VII duque de Baena, XII conde de Cabra, etc..
 Casó con Francisca Fernández de Córdoba y Rojas Portocarrero, III condesa de Casa Palma, VII condesa de las Posadas.
 Casó con Margarita de Aragón y Benavides, hija de Luis Ramón de Aragón Folch de Cardona, VI duque de Segorbe, VII duque de Cardona etc.. Le sucedió, de su primer matrimonio, su hijo:

 Francisco Javier Fernández de Córdoba Cardona y Requesens (1687-1750), XX barón de Bellpuig, IX duque de Soma, X duque de Sessa, VIII duque de Baena, X duque de Terranova, X duque de Santángelo (estos dos ducados, no reconocidos en España, hasta 1893), etc..
 Casó con, su tía carnal, Teresa Fernández de Córdoba y Guzmán, hija de Francisco Fernández de Córdoba Folch de Cardona Anglesola Aragón y Requesens, VII duque de Soma, VIII duque de Sessa, VI duque de Baena etc.. y de su cuarta esposa María Andrea de Guzmán y Zúñiga. Le sucede su hija:

 Buenaventura Francisca Fernández de Córdoba Folch de Cardona Requesens y Aragón (1712-1768), XXI baronesa de Bellpuig, X duquesa de Soma, XI duquesa de Sessa, XI duquesa de Terranova, XI duquesa de Santángelo, X duquesa de Andría (este título no estuvo reconocido hasta 1904 en Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana), IX duquesa de Baena, XV condesa de Cabra, X condesa de Oliveto, etc..
 Casó con Ventura Antonio Osorio de Moscoso y Guzmán Dávila y Aragón, VI duque de Sanlúcar la Mayor, VI duque de Medina de las Torres, X conde de Altamira, conde de Lodosa, V marqués de Leganés, marqués de Poza, marqués de Morata de la Vega, VI marqués de San Román (antigua denominación), etc..
 Casó con José María de Guzmán y Vélez de Guevara (1709-1781), IV marqués de Guevara, VII conde de Villamediana, XII conde de Oñate (G.E.), VI marqués de Montealegre, VII marqués de Quintana del Marco, V conde de Campo Real, VII conde de Castronuevo, VII conde de los Arcos. Sumiller de Corps del Rey. Con descendencia en los duques de Soma, etc.

Rehabilitado en 1923 por:

Antonio de Bustos y Ruiz de Arana (1905-1990), XXII barón de Bellpuig.
Casó con Matilde de Bustos y Campero. Le sucedió, en 1990, su hijo:

Alfonso de Bustos y Bustos, XXIII barón de Bellpuig.
Casó con María Ignacia Pardo Manuel de Villena y Berthelemy. Le sucedió, en 2013, su hijo:

Alfonso de Bustos y Pardo-Manuel de Villena, XXIV barón de Bellpuig.
Casó con Concepción de Fuentes Corripio.

Referencias

Baronía de Bellpuig
Bellpuig